Кинтанар-де-ла-Сьерра ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-ла-Деманда. Занимает площадь 59,68 км². Население — 2048 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 80 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento
 Centro de Turismo Rural LAS MAYAS.

Муниципалитеты Бургоса
Населённые пункты Бургоса